Eine Ventilfederpresse ist eine Presse oder Zange zum Aus- und Einbau von Ventilfedern, die die Ventile eines Motors nach oben drücken, um den Brennraum bei der Zündung geschlossen zu halten.
Nachdem die Ventilfeder etwa 5 mm niedergedrückt wurde, können zwei kleine Keile und damit das ganze Ventil entnommen werden.

Ventil